Buscemi bezeichnet:
 eine Stadt der Provinz Syrakus in der Region Sizilien in Italien, siehe Buscemi (Sizilien)
 den Künstlernamen des belgischen DJs Dirk Swartenbroekx, siehe Buscemi (DJ)

Buscemi ist der Familienname folgender Personen:
 Giusy Buscemi (* 1993), italienische Schauspielerin
 Steve Buscemi (* 1957), amerikanischer Schauspieler